Karakoç ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „starker, mutiger junger Mann“, der eher als Familienname vorkommt. Der Name ist gebildet aus den Elementen kara (schwarz, dunkel) und koç (Widder).

Namensträger

Familienname 
 Abdürrahim Karakoç (1932–2012), türkischer Dichter und Schriftsteller
 Murat Karakoç (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Nazmi Karakoç (1909–1980), türkischer General
 Sezai Karakoç (1933–2021), türkischer Autor und Politiker
 Yavuz Karakoç (* 1988), türkischer Eishockeyspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname